Долиновский сельсовет:

 Долиновский сельсовет Медведовского района Кубанского округа Северо-Кавказского края (1920-е);

 Долиновский сельсовет, с 2004 село Долиновка Новоселицкого района Ставропольского края, упразднён в 2020;

 Долиновский сельсовет, с 2004 сельское поселение Новохопёрского района Воронежской области; упразднён в 2011 году;

 Долиновский сельский округ Мильковского района Камчатской области, упразднён в 2005 году.